Montoya steht für:
 Montoya (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Montoya ist der Name folgender Orte:
 Montoya (Aguascalientes) in Mexiko
 Montoya (New Mexico) in den Vereinigten Staaten
 Montoya (Texas) in den Vereinigten Staaten